Кёрли:

 Кёрли — вариант написания имени эстонской певицы и автора песен.
 Кёрли — другое наименование порожы собак курчавошёрстный ретривер.